Lichtenstein, családnév
Földrajzi nevek
Lichtenstein, település Németországban, Baden-Württembergben
Lichtenstein, település Németországban, Szászországban
Liechtenstein, ország